

Persone
Petronio – politico romano
Petronio – prefetto del pretorio romano , padre del vescovo di Bologna
Petronio – vescovo di Bologna, venerato come santo
Petronio Arbitro – scrittore e filosofo romano
Barbara Petronio – sceneggiatrice italiana
Brigitte Petronio – attrice italiana
Diletta Petronio – giornalista italiana
Francesco Petronio – medico e politico italiano
Francesco Petronio – politico italiano
Giuseppe Lelio Petronio – politico italiano
Giuseppe Petronio – critico letterario italiano
Publio Petronio (prefetto d'Egitto) – prefetto romano in Egitto
Renato Petronio – canottiere italiano

Altro
Petronio – nome proprio di persona maschile
Petronio – torrente della Liguria